Pierre Ducrocq (1976) – ex calciatore francese
 Théophile Ducrocq (1829-1913) – giurista francese